El término catalizador puede referirse a:

 Catalizador, cualquier sustancia que modifica la velocidad de una reacción química. 

 Catalizador o convertidor catalítico, dispositivo que tienen los automóviles modernos para disminuir los contaminantes emitidos por el tubo de escape.

Enlaces externos